Строение, Постройка:
 Строение — результат строительства (постройки), к ним относятся здания и сооружения:
 Здание
 Сооружение
 Вспомогательные постройки
 Экономические постройки
 и другие.
 Строение — адресный объект.
 Строение — , взаимное расположение частей, составляющих единое целое.
 «Постройка» — еженедельный журнал техники, архитектуры и художественной промышленности, выходивший в Москве в 1903 году.

Топоним 
 Строение — посёлок сельского типа в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

См. также 
 Постройка кораблей
 Посадские строения — совокупность землеустроительных, социальных и экономических мероприятий правительства Русского государства.